Suttons Bay kan syfta på:

 Suttons Bay, Michigan
 Suttons Bay Township